

Pessoas
Larry McGrew

Localidades

McGrew (Nebraska)

Desambiguações de sobrenomes